Eve of Destruction (film), een sciencefictionfilm van Duncan Gibbins uit 1991
Eve of Destruction (lied), een lied, geschreven door P. F. Sloan en bekend van de uitvoering door Barry McGuire uit 1965
Test Drive: Eve of Destruction, een racespel ontwikkeld door Monster Games
Nemesis 3: The Eve of Destruction, een videospel van Konami